Bij het Kruitmagazijn, vaak abusievelijk en foutief gespeld als kruidmagazijn, is een steeg in het binnenstadskwadrant Q4 in de Nederlandse plaats Venlo.

Het steegje ligt aan de zuidzijde van het Nolensplein.

De herkomst van de naam van het steegje moet worden gezocht in de vestinggeschiedenis van de stad. Even ten westen ervan heeft in de vestingtijd een gepantserd kruitmagazijn gelegen, dat in 2012 is teruggevonden tijdens werkzaamheden aan het blok Bergstraat, waar men nieuwe stadsappartementen heeft gerealiseerd.

Zie ook 
 Vestingwerken van Venlo

Externe links 
 Vermelding van het Kruitmagazijn in archieven gemeente Venlo
 Ouderdomsfasenkaart binnenstad Venlo
 Foto van Bij het Kruidmagazijn

Straat in Venlo binnenstad